Бенге́льское течение — холодное антарктическое течение, расположенное недалеко от Южного Пассатного, Бразильского течений и течения Западных ветров. Рассматривается как одно из продолжений последнего.

Появляется южнее мыса Доброй Надежды и направляется к северу. Доходит до района Намиба в Африке.

Получило название по городу Бенгела, расположенному на западе Анголы, на побережье Атлантического океана.

Благодаря холодным водам течения, колонии очковых пингвинов распространены до 30° (градусов) южной широты.

Бенгельское Ниньо 
Течение способствует периодическому проявлению в океане напротив побережий Анголы и Намибии сложного явления, аналогичного тихоокеанскому Эль-Ниньо (Эль-Ниньо — фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку (колебание температуры поверхностного слоя воды)).

Примечания

Литература 
 

Течения Атлантического океана